Higgins kan som auktorsförkortning betyda:

 Edmund Thomas Higgins 
 Harold G. Higgins
 Henry Hugh Higgins
 Larry C. Higgins
 Lionel George Higgins
 Robert P. Higgins
 Vera Higgins
 Wesley Ervin Higgins

Robotskapade auktorsförkortningar